Familie Borlée, Belgische sportfamilie:
 Jean-Pierre Borlée (1947-1992), oud-sprinter en -hordeloper
 Jacques Borlée (1957), trainer en oud-sprinter
 Olivia Borlée (1986), sprintster
 Jonathan Borlée (1988), sprinter
 Kevin Borlée (1988), sprinter
 Dylan Borlée (1992), sprinter